Roschtschin ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Alexandrowitsch Roschtschin (1932–2016), sowjetischer Ringer
 Michail Michailowitsch Roschtschin (1933–2010), russischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Pawel Roschtschin (* 1956), sowjetischer Sprinter